Aragonès, llengua romànica parlada en diverses valls del Pirineu aragonès, principalment a les comarques del Somontano, la Jacetània, Alt Gàllego, el Sobrarb i a l'oest de la Baixa Ribagorça 
 Aragonès, membre del poble dels aragonesos
 Aragonès, relatiu a l'Aragó, comunitat autònoma d'Espanya
 Aragonès, relatiu al Regne d'Aragó, regne peninsular existent entre 1035 i 1707
 Biografies:
 Antonio María Aragonés Lloret, professor universitari i polític valencià
 Josep Maria Aragonès i Rebollar, sacerdot català
 Lluís Aragonès i Delgado de Torres (1961), polític català
 Luis Aragonés (Hortaleza, 1938 - Madrid, 2014), jugador i entrenador de futbol madrileny
 Manuel Aragonés Cucala (Sant Mateu, Baix Maestrat, 1904 - 1982), advocat i polític valencià 
 Maria Teresa Aragonès i Perales (Barcelona, 1955), política i activista independentista catalana 
 Miguel Aragonés i Llauradó (Montroig del Camp, província de Tarragona, 1852/53 - Barcelona, 1889), fotògraf català 
 Pere Aragonès i Garcia (1982), polític català
 Salvador Aragonés i Vidal (Vinyols i els Arcs, 1942), periodista català que fou corresponsal a Roma i director de l'agència de notícies Europa Press de Catalunya entre el 1977 i el 2007
 Sergio Aragonés Domenech (Sant Mateu, Baix Maestrat, 1937), dibuixant de còmics d'origen valencià, nacionalitzat com a mexicà